

Patronyme 

 Karen-Susan Fessel (1964-), écrivaine allemande.
 Nicole Fessel (1983-), fondeuse allemande.